

Sportowcy 
 Ivan Ostojić (ur. 1988) – serbski wioślarz
 Ivan Ostojić (ur. 1989) – serbski piłkarz